Англо-испанские войны — ряд военных конфликтов между королевствами Испания и Англия, позднее Великобритания.

 Англо-испанская война (1585—1604) — часть Восьмидесятилетней войны
 Англо-испанская война (1625—1630) — часть Тридцатилетней войны
 Англо-испанская война (1654—1660)
 Война за испанское наследство (1701—1714)
 Война четверного альянса (1718—1720)
 Англо-испанская война (1727—1729)
 Война за ухо Дженкинса (1739—1748) — часть Войны за австрийское наследство
 Англо-испанская война (1761—1763) — часть Семилетней войны
 Англо-испанская война (1779—1783) — часть Войны за независимость США
 Англо-испанская война (1796—1808) — часть Революционных и Наполеоновских войн